Всероссийские промышленные (мануфактурные) выставки — публичные демонстрации промышленных изделий Российской Империи. Проводились по правилам, утверждённым Мануфактурным советом в октябре 1828 года.

История 
Согласно Уставу о промышленности 1848 года, на выставки допускались «изделия всех родов, по желанию фабрикантов и ремесленников, имеющих собственные заведения во всех частях Империи, Царства Польского и великого княжества Финляндского», на варшавскую Выставку допускались также и сельскохозяйственные экспонаты.

Хронология выставок:
 1829 — Петербург (Южный пакгауз — Университетская набережная, дом №1)
 1831 — Москва (Благородное собрание)
 1833 — Петербург
 1835 — Москва
 1839 — Варшава
 1841 — Петербург
 1843 — Москва
 1845 — Варшава
 1849 — Петербург
 1853 — Москва
 1857 — Варшава
 1861 — Петербург
 1865 — Москва
 1870 — Петербург (Соляной городок)
 1882 — Москва (Ходынское поле)
 1896 — Нижний Новгород — крупнейшая из подобных

Также организовывались региональные выставки, в частности:
 Сибирско-Уральского края в Екатеринбурге 1887 год (2500 участников);
 в Ташкенте 1889 год — 1300 участников;
 в Тифлисе 1889 год — 2500 участников;
 Волжско-камского края и Востока в Казани 1890 год;
 Сибирская в Москве 1893 год;
 в Киеве 1897 год (1700 участников);
 Одесская выставка 1910 года.

См. также 
 Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка в Москве 1923 года
 Всероссийские сельскохозяйственные выставки (1846, 1852, 1864)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья «Выставки» в Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона 1890—1907
 Электронные копии «Листка Всероссийской мануфактурной выставки» (1870 года)  в путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»

Промышленность Российской империи